Tragedia na Ibrox Park (1902)
 Tragedia na Ibrox Park (1971)